Vörösmarty tér közterület Budapest V. kerületében
 Vörösmarty tér budapesti metróállomás
 Vörösmarty tér közterület Székesfehérváron
 Vörösmarty tér közterület Kápolnásnyéken
 Vörösmarty tér a veszprémi Vörösmarty Mihály tér gyakori megnevezése